Университет Лотарингии () — центр исследований и сотрудничества между университетами Нанси. Включает Университет Анри Пуанкаре (Нанси I), Университет Нанси II и Национальный политехнический институт Лотарингии. Вместе с Университетом Меца образует Европейский университетский центр Лотарингии. 50 000 студентов.

См. также 
 Университет Нанси (бывший)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Университет Лотарингии
Образование в Нанси